Złoty Glob za najlepszy serial dramatyczny – jedna z telewizyjnych kategorii nagrody Złote Globy, przyznawana od 1970. przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Jest przyznawana serialom telewizyjnym potocznie zwanych dramatycznymi (drama serie).

2000–2009

2010–2019

Wielokrotni zwycięzcy 
 3 wygrane
 Z Archiwum X (1994, 1997, 1998)
 Mad Men (2007, 2008, 2009)
 2 wygrane
 Posterunek przy Hill Street (1981, 1982)
 Napisała: Morderstwo (1984, 1985)
 Prawnicy z Miasta Aniołów (1986, 1987)
 Przystanek Alaska (1991, 1992)
 Homeland (2011, 2012)

Przypisy 

Złote Globy
Nagrody dla najlepszych seriali telewizyjnych